Abenia ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Abenia (* 1984), spanische Moderatorin, Model und Schauspielerin
 Roberto Abenia (* 1972), spanischer Goalballspieler, Paralympicsteilnehmer, Bronzemedaillengewinner 1996 & 2000